gatunki ptaków z rodziny rybitw (Sternidae), na terenie Polski występują:
 rybitwa białoczelna
 rybitwa białoskrzydła
 rybitwa białowąsa
 rybitwa czarna
 rybitwa czubata
 rybitwa krótkodzioba
 rybitwa popielata
 rybitwa rzeczna (rybitwa zwyczajna)
 rybitwa różowa
 rybitwa wielkodzioba
 okręty polskie
 ORP "Rybitwa"